Alexandra Romanova se poate referi la:

Alexandra Fedorovna a Prusiei (1798–1860), soția împăratului Nicolae I al Rusiei
Alexandra Fedorovna de Hesse (1872–1918), soția împăratului Nicolae al II-lea al Rusiei
Alexandra Iosifovna (1830–1911), soția Marelui Duce Constantin Nicolaievici al Rusiei
Alexandra Petrovna de Oldenburg (1838–1900), soția Marelui Duce Nicolae Nicolaievici al Rusiei
Alexandra Georgievna a Greciei (1870–1891), fiica regelui George I al Greciei, soția Marelui Duce Paul Alexandrovici al Rusiei
Marea Ducesă Alexandra Pavlovna a Rusiei (1783–1801), fiica împăratului Pavel I al Rusiei
Marea Ducesă Alexandra Nicolaevna a Rusiei (1825–1844), fiica împăratului Nicolae I, prima soție a lui Frederick, Landgrave de  Hesse
Marea Ducesă Alexandra Alexandrovna a Rusiei (1842–1849), cel mai mare copil al împăratului Alexandru al II-lea al Rusiei